Гафиатуллин — фамилия; имеет женскую форму Гафиатуллина.
 Гафиатуллин, Газинур Гафиатуллович (1913—1944) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (посмертно).
 Гафиатуллин, Сулейман Халилович (1905—1983) — советский и татарский политик, председатель Совета Народных Комиссаров Татарской АССР.